Buckhorn ist der Name mehrerer Orte

in Deutschland:
 Ein Teil des Hamburger Stadtteils Volksdorf
 U-Bahnhof Buckhorn
 Gymnasium Buckhorn

in Kanada:
 Buckhorn (Ontario)

Orte und andere geographische Objekte in den Vereinigten Staaten:

Buckhorn ist außerdem der Familienname von:
 Bob Buckhorn (* 1958), US-amerikanischer Politiker